Список видів ссавців Суринаму складений на основі даних МСОП. Із 206 зазначених в таблиці видів, 1 — перебуває під загрозою зникнення, 8 — є уразливими, для 20 видів відомостей недостатньо.

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовуються наступні теги:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

 *
Суринам